

Film 
 Gioventù bruciata (Rebel Without a Cause) – film del 1955 diretto da Nicholas Ray

Musica 
 Gioventù bruciata – EP dei Bloody Riot del 1993
 Gioventù bruciata – EP di Mahmood del 2018
 Gioventù bruciata – singolo di Mahmood del 2018
 Gioventù bruciata – album di Mahmood del 2019